Барадийн, Базар Барадиевич (Барадин; 1878—1937) — российский и советский учёный-востоковед, государственный, общественный и литературный деятель.
 Барадин, Пантелей Дмитриевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.